

Patronyme 
 Alexis Damour (1808-1902), minéralogiste français ;
 Loïc Damour, né en 1991, footballeur français ;
 Maurice Damour (1873-1953), homme politique français ;
 Sébastien Damour, né en 1972, dessinateur français de bande dessinée ;
 Stéphane D'Amour (né en 1961), poète québécois ;
 Thibault Damour, né en 1951, physicien français ;
 Velvet d'Amour (née en 1967), mannequin américain.

Toponyme 
 Damour, ville du Liban ;
 le fleuve de Damour, un fleuve du Liban.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme